Sigillina är ett släkte av sjöpungar. Sigillina ingår i familjen Holozoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Sigillina